Tolowa (volk)
Tolowa (taal)